«Power, Corruption & Lies» — другий студійний альбом британського гурту New Order, виданий 1983 року.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми New Order
Англомовні музичні альбоми